Кристеску () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Кристеску, Георге (1882—1973) — генеральный секретарь Коммунистической партии Румынии в 1921—1924 годах
 Кристеску, Константин (1866—1922) — румынский генерал